Jammu y Cachemira puede referirse a:

 Cachemira, la región geográfica más septentrional del subcontinente indio.
 Jammu y Cachemira (estado principesco), un estado nativo del Raj británico que desde 1846 hasta 1947 coincidió en gran medida en extensión con la región de Cachemira.
 Jammu y Cachemira (estado), una subregión de Cachemira administrada por India como estado desde 1954 hasta 2019 y que comprendía 3 divisiones: Cachemira, Jammu y Ladakh.
 Jammu y Cachemira (territorio de la unión), una subregión de Cachemira administrada por India como territorio de la unión desde 2019.
 Azad Jammu y Cachemira, una subregión de Cachemira administrada por Pakistán como una división administrativa autónoma.